Adel – città degli Stati Uniti, capoluogo della Contea di Dallas, nello stato dell'Iowa
 Adel – città della Georgia (Stati Uniti)
 Adel – genere di coleotteri della famiglia Curculionidae
 Sharon den Adel – cantante e stilista olandese, voce dei Within Temptation
 Ahmed Adel – calciatore emiratino